

Отрадний — місто, Отрадненський міський округ, Самарська область
 Отрадний — селище, Асінівський район, Томська область
 Отрадний — селище, Горноуральський міський округ, Свердловська область

Див. також 
 Отрадне (значення)